Röhling ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Röhling (1807–1882), Reit- und Stallmeister 
 Carl Röhling (auch Karl Roehling; 1849–1922), deutscher Maler, Illustrator und Bildhauer 
 Franz Friedrich Röhling (1796–1846), deutscher Verleger
 Hans Röhling (um 1490–1564), deutscher Bergbeamter und Montanunternehmer
 Hilde Röhling (* 1928), verheiratet mit Klaus Kammer, deutsche Schauspielerin
 Heinz-Gerd Röhling (* 1955), deutscher Geologe
 Johann Christoph Röhling (1757–1813), deutscher Geistlicher und Botaniker
 Markus Röhling der Ältere, Stadtbaumeister von Annaberg und Ratsherr
 Markus Röhling (um 1510–1581), deutscher Bergbeamter und Montanunternehmer
 Wolfgang Röhling (1938–1953), deutscher Schüler, Todesopfer an der Sektorengrenze in Berlin vor dem Bau der Berliner Mauer

Siehe auch:
 Röling